Erário - finanças dum Estado e os vários tipos de erário na Roma Antiga
 Erários - classe censitária romana
 Real Erário - instituição portuguesa